Ludwig Becker peut faire référence à:
 Ludwig Becker (1855–1940), un architecte allemand ;
  (1911–1943), un militaire allemand, pilote pendant la Seconde Guerre mondiale.